Mehran Rowshan (né le ) est un entraîneur de football iranien et un mentor pour les jeunes. Il est l'un des fondateurs de l'Alliance Football Club basé à Dubaï, au Moyen-Orient. Rowshan était un ancien entraîneur de football des jeunes du club de football d'Arsenal.

Biographie 
Rowshan est né le  à Téhéran. Rowshan aimait le football depuis sa naissance à cause de son oncle, Hassan Rowshan, un footballeur iranien qui a marqué dans les grandes coupes. Rowshan a subi une grave blessure à un âge précoce qui a mis fin à sa carrière de footballeur professionnel. À 22 ans, il devient entraîneur et fonde son club de football.

En 2009, Rowshan commence sa carrière d'entraîneur à l'Arsenal Football School de Dubaï. Il a été l'un des premiers entraîneurs de l'école de football d'Arsenal. En 2015, Rowshan fonde Alliance Football Club, Dubai. Il est actuellement entraîneur au club. Il se concentre principalement sur le football féminin. L'Alliance FC concourt au niveau national.

Distinctions personnelles 
 Prix du leader de l'entreprise sportive de l'année : 2021.

Notes et références 

Naissance en septembre 1981
Naissance à Téhéran
Footballeur iranien
Entraîneur iranien de football